Asterope – gwiazda w Plejadach, w gwiazdozbiorze Byka
 Asterope – planetoida o numerze katalogowym 233
 Asterope (Sterope) – w mitologii greckiej jedna z Plejad
 Asterope – w mitologii greckiej córka Kebrena
 Asterope – córka tytana Okeanosa i tytanidy Tetydy

Zobacz też 
 Asteropes (Steropes) – w mitologii greckiej jeden z cyklopów
 Asteropia (Asteria) – w mitologii greckiej córka Dejona
 Sterope – strona ujednoznaczniająca